Ел Ринкон Гранде има више значења:

 Ел Ринкон Гранде (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ринкон Гранде (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику